Kazi steht für:
 Kazi, Gestalt der böhmischen Mythologie
 Kazi, Schreibvariante des nepalesischen Titels Kaji
 (9551) Kazi, Asteroid des Hauptgürtels

Kazi ist der Familienname folgender Personen:
 Mamoon Kazi (1938–2014), pakistanischer Jurist
 Olga Kazi (* 1941), ungarische Mittelstreckenläuferin und Sprinterin
 Tamás Kazi (* 1985), ungarischer Mittelstreckenläufer